Australian Open 1971 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner på White City Tennis Club i Sydney, Australien i perioden 8. - 14. januar 1971. Det var den 59. udgave af de australske tennismesterskaber og den tredje udgave af mesterskaberne under navnet Australian Open, og det var den første grand slam-turnering i 1971.

For første gang i Australian Open blev der anvendt tiebreak-afgørelser. Systemet blev anvendt i de fire første sæt i femsætskampe og de to første sæt i tresætskampe ved stillingen 6-6. Sydney var for første gang værtsby for andet år i træk, men det var sidste gang, at turneringen blev spillet i Sydney, eftersom den året efter permanent blev placeret i Melbourne.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Ken Rosewall, der vandt mesterskabet for tredje gang, og som blev den første spiller i den åbne æra, der vandt en grand slam-titel i herresingle uden at tabe et eneste sæt undervejs. I finalen besejrede han Arthur Ashe med 6-1, 7-5, 6-3. I damesingleturneringen vandt Margaret Court sin 10. og næstsidste australske damesingletitel ved at vinde finalen med 2-6, 7-6(0), 7-5 over Evonne Goolagong, som var i sin første grand slam-finale i damesingle, og som ikke formåede at vinde kampen, selvom hun var foran med 5-2 i afgørende sæt.

De to singlefinalister, Margaret Court og Evonne Goolagong, vandt damedoublemesterskabet ved at besejre Joy Emerson og Lesley Hunt med 6-0, 6-0. Sejren var Goolagongs første grand slam-titel, mens Court vandt en grand slam-titel for 53. gang i sin karriere.

Sluttelig blev herredoublemesterskabet vundet af John Newcombe og Tony Roche, der vandt deres tredje australske mesterskab i herredouble, da de i finalen vandt med 6-2, 7-6 over Tom Okker og Marty Riessen.

Præmier

Resultater 

Resultaterne fra kvartfinalerne og frem vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 ITF - Men - Australian Open 1971  
 ITF - Women - Australian Open 1971  
 Tennis.com - The Australian Open wasn't normal 50 years ago, either (17. januar 2021)

Noter